Соревнования в беге на 10000 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 23 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 11:00 до 14:00 по местному времени (UTC-8). Участвовали 15 спортсменов из 9 стран (по 3 спортсмена бежали от Нидерландов и Норвегии, по 2 — от США и России).

Ход соревнований и дисквалификация Свена Крамера 
В пятом забеге серебряный призёр Ванкувера на дистанции 5000 м 21-летний кореец Ли Сын Хун установил новый олимпийский рекорд — 12:58,55.

Олимпийский чемпион Ванкувера на дистанции 5000 м и рекордсмен мира на дистанции 10 000 м голландец Свен Крамер, выигравший за последние сезоны перед Олимпиадой практически все забеги на 10 000 м, в которых участвовал, включая 3 золота на чемпионатах мира, бежал в последней восьмой паре вместе с россиянином Иваном Скобревым. Крамер бежал с опережением графика Ли Сын Хуна более чем на 6 секунд, когда за несколько кругов до финиша ошибся при смене дорожек и вместо внешней пробежал поворот по внутренней дорожке (причём Свен в последний момент перенёс ногу с внешней дорожки на внутреннюю при входе в поворот).

Крамер до самого финиша не знал о своей ошибке и финишировал, опередив корейца более чем на 4 секунды, что означало золотую медаль. Однако он был дисквалифицирован. Золото досталось корейцу Ли Сын Хуну, серебро взял Иван Скобрев, бронзу выиграл олимпийский чемпион Турина-2006 и серебряный призёр Нагано-1998 на этой дистанции Боб де Йонг.

После финиша тренер Свена Крамера бронзовый призёр Калгари-1988 на дистанции 5000 м Герард Кемкерс взял ответственность за ошибку на себя, добавив, что «это худший день в его жизни». Кемкерс отвёл взгляд от катка, чтобы написать Крамеру подсказку о том, что он идёт с опережением графика корейца, а когда поднял глаза, то увидел, что Крамер бежит по центру полосы, в то же время шедший позади Иван Скобрев сразу после выхода из предыдущего поворота уже перестроился на внутреннюю дорожку, по которой он и должен был проходить следующий поворот. Кемкерс посчитал, что Скобрев ещё не перестроился после поворота, а значит Крамеру нужно бежать по внутренней дорожке, о чём он и просигнализировал Свену. Крамер сказал, что держал в уме правильную дорожку, но перед самым поворотом по совету тренера изменил решение. Тем не менее Крамер посчитал, что это его собственная вина, т. к. на льду выступает именно он. Выигравший в итоге серебро Иван Скобрев сказал, что узнал об ошибке Крамера только на финише, когда увидел, что голландец финишировал по той же дорожке, что и сам Скобрев. Россиянин признал, что достать Крамера было невозможно.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты